

Patronyme 

 Alice Regnault (1849-1931), actrice et demi-mondaine française, épouse d’Octave Mirbeau ;
 Antoinette Regnault (1887-1866), artiste lyrique française ;
 Arthur Regnault (1839-1932), architecte français ;
 
 Étienne Regnault, fondateur de Saint-Denis de la Réunion en 1669 ;
 Eugène Regnault (1857-1941), diplomate français ;
 Félix Régnault (1847-1908), naturaliste et préhistorien français ;
 Félix Regnault (1863-1938), médecin, anthropologue et préhistorien français ;
 François Regnault (1835-1886), haut-fonctionnaire français ;
 François Regnault (1938-), philosophe français ;
 Frédéric Regnault de La Susse (1788-1860), vice-amiral français ;
 Henri Regnault (1843-1871), fils d’Henri Victor, peintre français ;
 Henri Victor Regnault (1810-1878), chimiste et physicien français ;
 Jacques Regnault de Prémesnil (1874-1957), général de brigade français ;
 Jean Baptiste Étienne Benoît Olive Regnault (1759-1836), médecin français ;
 Jean-Baptiste Regnault (1754-1829), peintre français ;
  (1893-1970), général français ;
 Jean-Joseph Regnault-Warin (1773-1844), romancier et un pamphlétaire français ;
 Joseph Angélique Sébastien Regnault (1776-1823), ingénieur des Ponts et Chaussées français ;
 Joseph Regnault (1797-1863), savant économiste français ;
 Jules Regnault (1834-1894), spéculateur et philanthrope français ;
 Louis Eugène Regnault (1800-1889), prélat français ;
 Martine Allain-Regnault (1937-2022), journaliste française ;
 Nicole Régnault (1924-2022), actrice française ;
 Patrick Regnault (1974-), footballeur français ;
 Sophie Regnault (1763-1825), peintre française ;
 Thomas-Casimir Regnault (1823-1872), graveur français.

Toponyme et odonyme 

 Regnault est un cratère d'impact situé sur la face visible de la Lune.
 Rue Regnault, à Paris.
 Lycée Regnault, lycée français de Tanger

Navires 
 Regnault (Q113), sous-marin français.

Patronyme français